Plaatsen
 Heatherton (Australië), een buitenwijk van de Australische stad Melbourne
 Heatherton (Newfoundland en Labrador), een dorp op het Canadese eiland Newfoundland
 Heatherton (Nova Scotia), een dorp in de Canadese provincie Nova Scotia
 Heatherton Village, een wijk van de Engelse stad Derby

Personen
 Ray Heatherton, Amerikaans zanger en TV-presentator (1909–1997)
 Joey Heatherton, Amerikaans actrice en zangeres (1944)
 Erin Heatherton, Amerikaans model (1989)

Zie ook 
 Hatherton